

События 
 Консулы: Луций Геллий Публикола (плебей) и Гней Корнелий Лентул Клодиан (патриций); проконсул: Публий Вариний; преторы: Гай Кальпурний Пизон, Гней Манлий (Мальтин), Квинт Гортензий Гортал и Марк Пупий Пизон (в Риме); пропретор: Марк Юний Юнк (в Азии); квесторы: Квинт Цецилий Нигер, Марк Плеторий Цестиан (в Риме), Публий Корнелий Лентул Спинтер и Публий Цезеций (на Сицилии); монетный триумвир: Квинт Креперей Рок; понтифик: Гай Юлий Цезарь (избран на место, освободившееся после смерти его дяди Гая Аврелия Котты).
 Поход армии Спартака на север. Отделившийся отряд Крикса разбит армией Геллия. Гибель отделившегося отряда Эномая. Спартак разбил консульские армии и армию управляющего Галлией Кассия. Поход в Южную Италию.
 Убийство Сертория заговорщиками во главе с Марком Перперной. Помпей разбил серторианцев.
 Предводитель дружины свевов Ариовист с 15 тыс. чел. пришёл в Галлию по приглашению кельтских племён арвернов и секванов, воевавших с эдуями. Гельветы переместились в Швейцарию.
 Римляне под командованием Луция Лукулла вторглись в Понтийское царство и заняли часть страны.
 Поражение понтийской армии под Кабирой и оккупация Понтийского царства римлянами.
 72, ок. — состоялась свадьба между Корнелией Фаустой, младшей дочерью диктатора, и Гаем Меммием, креатурой Юлия Цезаря и будущим претором 58 до н. э. Накануне к Фаусте сватались некий друг Цицерона, плебей по имени Макула (предполагаемый начальник мастеровых во время наместничества оратора в Киликии) и какой-то Фульвий, но та отказала обоим.
Хань и хунну:
 Возобновление войны. Китайцы совершили безрезультатный поход в степь. Одновременно усуни совершили сокрушительный набег на хунну. Хунну совершили ответные набеги, но результаты малозначительны (кроме возврата Чэши). Восстание динлинов и уханей против хунну.

Скончались 
 , квестор в 76 и проквестор в 75 до н. э. в Испании, легат Сертория, посланный им на помощь Митридату Евпатору. Погиб, попав в плен под Лемносом;
 72, ок. — Луций Фабий Хиспан, квестор ок. 82 и проквестор в армии Гая Анния в 81 до н. э., монетный триумвир в 82—81 гг. Как и предыдущий, стал серторианцем.

Примечания

См. также